Gondel (boot), een boot in Venetië
Gondel (cabine), een kabelcabine
Gondel (sneltramhalte), een sneltramhalte van de Amsterdamse metro in Amstelveen
Gondel (windmolen), het turbinehuis van een windmolen